Debet nebo debet může znamenat:

 debet (hmotnost) – starší jednotka hmotnosti
 debet (účetnictví) – v systému podvojného účetnictví levá strana účetní osnovy vyjadřující stranu "MÁ DÁTI"
 debetní karta
 Debet (přítok Chrami) – řeka v Zakavkazsku